Nord-nord-est, punt cardinal de la rosa dels vents de 16 punts
 nne també és el codi ISO 639-3 del ngandyera, llengua bantu parlada a Angola